The Raven: een gedicht van Edgar Allan Poe

Films 
 The Raven (1915), een stomme film van Charles Brabin
 The Raven (1935), een horrorfilm met Boris Karloff en Bela Lugosi
 The Raven (1963), een horror/comedy met Vincent Price, Boris Karloff, en Peter Lorre
 The Raven (2006), een horrorfilm van Ulli Lommel
 The Raven (2007), een film van David DeCoteau
 The Raven (2010), een korte sciencefictionfilm
 The Raven (2012), een film van James McTeigue.

Muziek 
 The Raven (Lou Reed), een album van Lou Reed
 The Raven (The Stranglers), een album van The Stranglers
 The Raven (nummer), een nummervan The Alan Parsons Project

Televisie 
 Highlander: The Raven, een spin-offserie van de film Highlander

Zie ook 
 Raven (doorverwijspagina)

